Philippe-Gérard (1924-2014), compositeur de chansons et musiques de films,
 Didier Philippe-Gérard, réalisateur de cinéma pornographique.